Burejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Burejaure (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (28,3 ha)
Burejaure (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (41,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn